Минулорічні чемпіони Мартіна Хінгіс та Леандер Паес програли в першому колі парі Катаріна Среботнік/Равен Класен.

Титул виграли Габріела Дабровскі та Роган Бопанна, здолавши в фіналі пару Анна-Лена Гренефельд/Роберт Фара, 2–6, 6–2, [12–10].

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання на джерела

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2017 у тенісі
Тур WTA 2017